Saint-Girons è un toponimo francese che può riferirsi a:

 Saint-Girons – comune del dipartimento dell'Ariège
 Saint-Girons-d'Aiguevives – comune del dipartimento della Gironda
 Saint-Girons-en-Béarn – comune del dipartimento dei Pirenei Atlantici
 Vielle-Saint-Girons – comune del dipartimento delle Landes